Lachlan kan syfta på följande:

 Lachlan, Tasmanien, ort i Australien
 Lachlan Shire, kommun i New South Wales, Australien
 Lachlan River (New South Wales), vattendrag i Australien
 Lachlan River (Tasmanien), vattendrag i Australien